Il singolare del torneo di tennis Infond Open 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Polona Hercog che ha battuto in finale Ana Konjuh 3-6, 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Polona Hercog (Campionessa)
 Ajla Tomljanović (primo turno)
 María Irigoyen (secondo turno)
 Ana Vrljić (primo turno)

 Paula Kania (quarti di finale)
 Dia Evtimova (primo turno)
 Maša Zec Peškirič (secondo turno)
 Magda Linette (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Infond Open 2013